La manometria è una procedura diagnostica utilizzata in medicina per studiare le variazioni della pressione.

 Manometria esofagea, utilizzata per lo studio dell'esofago, dello sfintere esofageo inferiore e dello sfintere esofageo superiore.
 Manometria anorettale, utilizzata per lo studio del canale anale, dello sfintere anale interno e dello sfintere anale esterno.
 Manometria del colon, utilizzata per studiare il colon.
 Manometria biliare, utilizzata per studiare le vie biliari
 Rinomanometria, utilizzata per lo studio della cavità nasale.

Altri progetti